Esistono più comuni francesi con questo nome

Plouhinec – Finistère
Plouhinec – Morbihan